Název Šachov má více sídel: 

 Šachov, část města Borohrádek v okrese Rychnov nad Kněžnou. (Německy se přepisuje jako Schachov, název k. ú. Šachov u Borohrádku) 
 Šachov (Povrly), ZSJ obce Povrly v okrese Ústí nad Labem (německy Kleinschockau). Též název ulice v Povrlech. 
 Starý Šachov, obec v okrese Děčín (Šachov, Šakov nebo Altschockau)
 Malý Šachov, část obce Starý Šachov (Klein Tschochau nebo Kleinschockau)

Externí odkazy